Георгий Цицишвили:
 Цицишвили, Георгий Владимирович — академик АН ГрузССР
 Цицишвили, Георгий Иосифович (1884—1976) — советский имик-органик.
 Цицишвили, Георгий Шалвович (1922—2005) — писатель, академик АН Грузии. Участник ВОВ.